Matwiej Pawłowicz Jelisiejew (rus. Матвей Павлович Елисеев; ur. 31 marca 1993 w Moskwie) – rosyjski biathlonista, dwukrotny medalista mistrzostw świata, trzykrotny medalista mistrzostw Europy.

Kariera 
Pierwszy sukces w karierze osiągnął w 2014 roku, kiedy podczas mistrzostw świata juniorów w Presque Isle zdobył brązowy medal w sztafecie. Był tam też piąty w sprincie i siódmy w biegu pościgowym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 7 lutego 2015 roku w Novym Měscie, zajmując 17. miejsce w sprincie. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze punkty. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 1 grudnia 2019 roku w Östersund, kończąc rywalizację w sprincie na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie dwaj Norwegowie: Johannes Thingnes Bø i Tarjei Bø. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2019/2020, kiedy zajął 15. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku zajął 28. miejsce w biegu indywidualnym, 83. w sprincie i 9. miejsce w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Östersund sztafeta Rosji w składzie: Matwiej Jelisiejew, Nikita Porszniew, Dmitrij Małyszko i Aleksandr Łoginow zdobyła brązowy medal. Brązowy medal w sztafecie wywalczył również podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
(indywidualnie)

(drużynowo)

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Moskwie
Rosyjscy biathloniści
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1993